Les Désolations sans Fin sont une vaste région imaginaire propre à la campagne des Royaumes oubliés, dans le jeu de rôle de Donjons et Dragons.

Les Désolations sans Fin sont cette grande région géographique qui fait la jonction entre les différentes parties du principal continent d'Abeir-Toril : Féérune en son ouest, Kara-Tur en son est, et Zakhara en son sud/sud-ouest. Sa partie sud est surtout composée des plaines du Murghom et du Semphar mais aussi du Durpar et du Khazari. Sa partie nord, traversée par la Routes des Épices, comprend quant à elle les steppes des Terres de la Horde, le Désert du Nord et la Terre des Démons des Neiges.

Région des Royaumes oubliés